2+2 («два плюс два») может означать:
 «2+2» — украинский телеканал.
 «2+2» — музыкальная группа.
  — тип автомобильного кузова с двумя взрослыми и двумя детскими местами.
 2+2=4

См. также 
 2х2 — российский телеканал.